Бресла́у () — многозначный термин:

 Бреслау (старое русское название — Бреславль) — немецкое название исторической столицы Силезии города Вроцлава.
 Бреслау — немецкое название силезского Вроцлавского княжества.
 Бреслау — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 Бреслау, Луиза Катерина (1856—1927) — швейцарская художница.
 Бреслау 1889 — 6-й конгресс Германского шахматного союза.
 Бреслау 1912 — 18-й конгресс Германского шахматного союза.

См. также 
 Бресслау, Гарри (1848—1926) — немецкий историк.
 Осада Бреслау